People in Need steht für: 

 People in Need, englische Bezeichnung für Člověk v tísni, Hilfsorganisation in Tschechien
 The People in Need Trust, Wohltätigkeitsstiftung in Irland